KBE steht für:
 Katholische Bundesarbeitsgemeinschaft für Erwachsenenbildung, bis 2013 Name von: Katholische Erwachsenenbildung Deutschland Bundesarbeitsgemeinschaft
 Koloniebildende Einheit in der Mikrobiologie
 Kompetenzzentrum Bestandserhaltung für Archive und Bibliotheken in Berlin und Brandenburg, siehe Zentral- und Landesbibliothek Berlin #KBE
 Knight Commander of the Order of the British Empire, zweithöchste Klasse des britischen Ritterordens Order of the British Empire
 Knowledge-based Engineering, siehe Wissensbasierte Konstruktion
 Köln-Bonner Eisenbahnen, ehemaliges Verkehrsunternehmen

kbe steht für:
 Kanju (ISO-639-3-Code), Dialekt des Dialektclusters Umpila, gefährdete australische Sprache auf der Kap-York-Halbinsel, Queensland

Siehe auch:
 KBE ET 201…ET 212 (Elektrotriebwagen der ehemaligen Köln-Bonner Eisenbahnen)

Abkürzung